Agnathiella är ett släkte av käkmaskar. Agnathiella ingår i familjen Agnathiellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Käkmaskar
Agnathiella